Бекфорд, Джеймс (1942—2022) — британский социолог религии.
 Бекфорд, Джеймс (род. 1975) — ямайский легкоатлет.